La Serra d'Albesa és una serra situada entre els municipis de Pinós i de la Molsosa (Solsonès), que culmina al cim de Les Eretes, a 795 metres.

Referències 

Serres de la Molsosa
Serres de Pinós